Влади́мир Семёнович Саппа́к (14 июля 1921, Москва — 23 ноября 1961, там же) — советский театральный критик, театровед, журналист.

Биография
Родился в караимской семье. В 1945 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал сначала в «Совинформбюро», затем в газете «Советское искусство», а далее и до конца своих дней – заведующим отделом критики в журнале «Театр». Был первым общественным завлитом театра «Современник».

Начал печататься в 1948 году. Был автором многочисленных статей, посвящённых вопросам драматургии и театра. Написал книгу «Телевидение и мы», вышедшую посмертно в 1963 году.

Жена — Вера Васильевна Шитова.

Отзывы 

Анатолий Эфрос вспоминал о нем:
Я неоднократно говорил и писал о том, какое влияние на нас, молодых режиссёров, оказывал такой критик, как Владимир Саппак, и целый ряд группировавшихся вокруг него людей, пишущих об искусстве. Почему именно вокруг Саппака? Он был человеком талантливым, исключительным, добрым, внимательным, милой личностью. Он был тяжело болен, сидел дома, но общаться с ним всегда было наслаждением. Его умные и тонкие высказывания об искусстве все слушали со вниманием. Его окружало множество интересных критиков, которые до сих работают в искусстве. Эти и некоторые другие люди определяли тогда, как мне казалось, ход всего искусства.

Сочинения 
 Саппак В. С. Телевидение и мы. Четыре беседы. М.: Искусство, 1963. – 182 с.
 Саппак В. С., Шитова В. В. Семь лет в театре. Телевидение и мы. М.: Искусство, 1968. – 280 с.
 Саппак В. С. Блокноты 1956 года/ Подг. текста Е.А. Кеслер. Вступ. ст. А.М. Смелянский. – М.: МХТ, 2011. – 200 с.

Примечания

Литература 
 Крымова Н. А. Имена. Рассказы о людях театра. М.: Искусство, 1971. - 232 с.

Ссылки